

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Fonda – area non incorporata del Dakota del Nord
 Fonda – comune dell'Iowa
 Fonda – villaggio dello stato di New York

Persone 
Fonda è il cognome di una famiglia di attori statunitensi:
Henry Fonda – attore statunitense di origine italiana
 Peter Fonda – attore e regista statunitense, figlio di Henry
 Bridget Fonda – attrice statunitense, figlia di Peter
Jane Fonda – attrice statunitense, figlia di Henry

Altri personaggi con questo nome:
 Antonio Fonda Savio – militare italiano
 Enrico Fonda – pittore italiano
 Fulvio Fonda – calciatore italiano
 Luciano Fonda – fisico italiano
 Olga Fonda – attrice e modella russa

Altro 
 Fonda – in nautica, tratto di mare che offre possibilità di ancoraggio